

Cinema 
 The Addiction - Vampiri a New York (The Addiction) – film del 1995 diretto da Abel Ferrara

Wrestling 
 The Addiction – tag team del wrestling